Plaats in Indonesië
 Teluk (Pemayung), een plaats in het regentschap Batang Hari in de provincie Jambi, Sumatra
 Pulau Raman (Muara Siau), een plaats in het regentschap Merangin van de provincie Jambi, Sumatra